gromada Śmiłowice (powiat proszowicki) (miechowski/proszowicki)
 gromada Śmiłowice (powiat włocławski)